Niemcy:
 Weinsberg – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Heilbronn
 Weinsberg – góra

Osoby:
 Jan Weinsberg – polski tłumacz

Zobacz też:
 Oflag V A Weinsberg
 Raum Weinsberg